

Плавно — село в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Плавно — село в гміні Мурована Ґосліна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Плавно — село в гміні Бежвник Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Плавно — село в гміні Чаплінек Дравського повіту Західнопоморського воєводства